

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Hans Mommsen, (1930-2015), historien allemand ;
 Oliver Mommsen, (1969- ), acteur allemand ;
 Theodor Mommsen, (1817-1903), historien allemand ;
 Tycho Mommsen, (1819-1900), philologue et un directeur de lycée allemand ;
 Wilhelm Mommsen, (1892-1966), historien allemand ;
 Wolfgang J. Mommsen, (1930-2004), historien allemand.

Homonymie de patronyme